Шабельский-Борк — фамилия. Известные носители:
 
 Шабельская-Борк, Елизавета Александровна (1855—1917) — русская писательница, актриса, антрепренёрша.
 Шабельский-Борк, Пётр Николаевич (1893—1952) — офицер, участник покушения в марте 1922 года в Берлине на лидера кадетов П. Н. Милюкова.